Джеффри Стивенс () — английский биатлонист, участник двух зимних Олимпийских игр.

Карьера 

Дебютировал на международных соревнованиях в 1971 году на чемпионате мира в финской Хямеэнлинне, на котором в индивидуальной гонке занял 51-е место. За всю свою карьеру принял участие в четырёх чемпионатах мира. Лучшим результатом стало 48-е место во впервые проводимом на чемпионатах мира спринте в 1974 году.

Участвовал в двух зимних Олимпийских играх. В 1972 году в Саппоро показал свой лучший личный результат в карьере — 26-е место в индивидуальной гонке. В эстафете вместе с Аланом Нотли, Малкольмом Хирстом и Кейтом Оливером занял 11-е место. В 1976 году в Иннсбруке в индивидуальной гонке финишировал 39-м, а в эстафете вместе с Малкольмом Хирстом, Полом Гиббинсом и Грэмом Фергюсоном стал 13-м.

Участие в Чемпионатах мира

Участие в Олимпийских играх

Ссылки 

 Результаты на сайте sports-reference.com 
 Результаты на сайте the-sports.org
 Результаты на сайте Федерации биатлона Великобритании

Биатлонисты Великобритании
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1972 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1976 года